Grenzbach est un patronyme qui peut désigner :
 Charles Grenzbach (1923-2004), ingénieur du son américain
 Hugo Grenzbach (1900-1980), ingénieur du son américain, père de Charles

Homonymie de patronyme